|}

Die Spiez-Erlenbach-Zweisimmen-Bahn (SEZ), auch Simmentalbahn, ist eine ehemalige schweizerische Eisenbahngesellschaft, deren Strecke von Spiez durch das Simmental nach Zweisimmen führt.

Die SEZ entstand am 1. Januar 1942 aus der Fusion der am 16. August 1897 eröffneten Spiez-Erlenbach-Bahn (SEB) von Spiez nach Erlenbach mit der am 31. Oktober 1902 eröffneten Erlenbach-Zweisimmen-Bahn (EZB) von Erlenbach nach Zweisimmen.

Im Juni 1997 fusionierte die SEZ zusammen mit der Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn (GBS), der Bern-Neuenburg-Bahn (BN) und der Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern–Lötschberg–Simplon (BLS) zur BLS Lötschbergbahn, welche sich im Jahre 2006 ihrerseits mit dem Regionalverkehr Mittelland zur BLS AG zusammenschloss.

In Zweisimmen besteht Anschluss an die schmalspurige Montreux-Berner-Oberland-Bahn (MOB), die vom Genfersee bis nach Lenk im Simmental führt.

Bahngesellschaft (Schweiz)
Bahnstrecke im Kanton Bern
Spiez